Ха̀фез ал-А̀сад () е сирийски военен, държавен и политически деец, президент на Сирия от 1971 г. до 2000 г., генерал.

Асад принадлежи към религиозната общност на алауитите, които по негово време образуват политическия елит на сирийската държава.

Биография 
Роден на 15 октомври 1930 г. в малкото село (днес град) Кардаха, близо до пристанищния град Латакия, в бедно многодетно семейство от рода Ал-Вахш. Рожденото му лично име Хафез в превод от арабски означава „пазител“, „страж“, а фамилното му име Асад означава „лъв“.

Член е на партията Баас от 1946 г. Офицер от военновъздушните сили на страната, достига до звание генерал. Става министър-председател и министър на отбраната на Сирия.

Баща е на настоящия президент Башар Асад.

Външни препратки 
 Лев Дамаска: Хафез Асад и современная Сирия

Източници 

Президенти на Сирия
Министър-председатели на Сирия
Министри на отбраната на Сирия
Сирийски военни летци
Сирийски политици
Сирийски генерали
Носители на Димитровска награда
Починали в Дамаск